Dogman steht für:

 Dogman (Album), Studioalbum der Metal- und Hard-Rock-Band King’s X (1994)
 Dogman, amerikanischer Spielfilm von Tab Murphy (1995), siehe Das Tal der letzten Krieger 
 Dogman (2018), italienischer Spielfilm von Matteo Garrone (2018)
 DogMan (2023), Filmdrama von Luc Besson